Dubai Women’s Sevens 2017 – szósta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2017/2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Południowej Afryki. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w październiku 2017 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

W pierwszym dniu niepokonane były trzy czołowe zespoły poprzedniego cyklu – Nowa Zelandia, Australia i Kanada. Niespodzianką w ćwierćfinałach było zwycięstwo USA nad Nową Zelandią – była to zaledwie ich druga porażka w roku 2017 (poprzednia nastąpiła w Sydney także z Amerykankami), a jednocześnie pierwszy brak awansu do półfinałów od dwóch lat, od Dubai Women’s Sevens 2015. W turnieju triumfowały Australijki, wysoko wygrywając wszystkie trzy spotkania fazy pucharowej, w tym finał z Amerykankami 34-0. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Australijka Emma Tonegato, zaś całych zawodów jej rodaczka Evania Pelite. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Nowozelandka Portia Woodman, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Rosjanka Alena Mikhaltsova.

Tak jak rok wcześniej wstęp na czwartkowe spotkania był bezpłatny, zaś wejściówka na drugi dzień zawodów kosztowała w przedsprzedaży 300 dirhamów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T1
Dubai Women’s Sevens
2017 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich